I’m In Your Mind Fuzz — пятый студийный альбом австралийской группы King Gizzard & the Lizard Wizard. Был выпущен 31 октября 2014 на Heavenly Records.

Список композиций

Участники 
 Michael Cavanagh — ударные
 Ambrose Kenny-Smith — губная гармоника
 Stu Mackenzie — вокал, гитара, клавишные, флейта
 Cook Craig — гитара
 Joey Walker — гитара, вокал
 Lucas Skinner — бас
 Eric Moore — ударные

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Heavenly Recordings
Альбомы King Gizzard & The Lizard Wizard